Halveti-Tekke ist der Name folgender Tekken der Halveti:
 Halveti-Tekke (Berat) in Berat, Albanien
 Halveti-Tekke (Prizren) in Prizren, Kosovo